{{DISPLAYTITLE:H2O (значения)}}
H2O — химическая формула воды. Другие значения:
 H2O — американская панк-рок-группа.
 H2O: Просто добавь воды — австралийский молодёжный телесериал.
 H2O: Mermaid Adventures — анимационный сериал, основанный на сериале «H2O: Просто добавь воды».
 H2O: Footprints in the Sand — японский эротический визуальный роман, разработанный компанией Makura.

См. также